Hagerstown ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hagerstown (Indiana)
 Hagerstown (Maryland)